Норд (Nord) — слово, що позначає «північ» у ряді європейських мов.
  Норд — північний вітер.
 Норд — один з 32 румбів.
 Норд — річка в Нідерландах в дельті Рейну і Маасу.
  «Норд» — назва 6-й гірської дивізії Ваффен-СС.
  Норд (en) — громада в Каліфорнії.
  Норд — кінотеатр в мережі Кронверк Сінема в Санкт-Петербурзі.
 Норд — українська група компаній з виробництва побутової техніки.
  «Норд» — клуб з настільного тенісу, Донецьк.
  «Норд» — хокейний клуб, Донецьк.
  Норд — військова і науково-дослідна станція на півночі Гренландії.
 «Норд» — тип водолазного судна, водолазний бот.
 Nord Stream — газопровід від Росії до Німеччини.
 Nord Stream AG — швейцарське акціонерне товариство, що створено, як оператор газопроводу Nord Stream.
 12501 Норд — астероїд головного поясу, відкритий 20 березня 1998 року.
 Gare du Nord — один із семи вокзалів Парижа, тупикова станція, що належить національному операторові SNCF.
 Nord-Pas-de-Calais — регіон на півночі Франції.

Див. також 
  NORD — операційна система.
 Французькомовні топоніми з написанням Nord вимовляються і передаються по-російськи як Нор.
 Норд-Ост
 Північ (кондитерське виробництво) в С-Петербурзі — б. Норд
 Норд-Сервіс (мережа магазинів)